

Patronyme 
 Henri Védrines (1911-1995), homme politique français.
 Jean Védrines (1955- ), romancier français.
 Jean-Pierre Védrines (1942- ), écrivain français.
 Jules Védrines (1881-1919), aviateur français.
 Marc Védrines (1971- ), auteur de bande dessinée français.
 Émile Védrines (1886-1914),aviateur français.

Familles 
 Famille de Védrines, famille noble du sud-ouest de la France dont onze membres furent victimes du fait divers connu sous le nom des « reclus de Monflanquin ».

Toponyme 

 Védrines, ancienne commune française de Haute-Loire, rattachée aujourd'hui à Vieille-Brioude.
 Védrines-Saint-Loup, commune française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme